

Musica 
Dolce vita – singolo di Ryan Paris del 1983
Dolce Vita – album degli Okean El'zy del 2010
Dolce vita – album di Shiva del 2021

Altro 
Dolce vita – periodo della storia italiana compreso tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, di cui fu protagonista soprattutto la città di Roma
 Dolce Vita – profumo di Christian Dior
 Dolcevita – capo di abbigliamento

Pagine correlate 
 La dolce vita (disambigua)